Jack Russell terrier – rasa psa
 John Russell, zwany Jackiem Russelem - hodowca psów, założyciel rasy Jack Russell terrier
 Jack Russell – scenarzysta
 Jack Russell – baseballista
 Jack Russell – bokser

 Jack Russell – kanadyjski wioślarz, olimpijczyk